Als Pharmaziemuseum werden folgende Einrichtungen bezeichnet:

Pharmaziemuseum der Universität Basel
Pharmaziemuseum Brixen
Pharmaziemuseum Brukenthal